Rainier ou Reinier est un nom propre qui peut désigner :

Prénom
Rainier est un prénom d'origine germanique provenant de Ragin-hari (ragin-, conseil ; hari, armée).

Personnes ayant porté ce prénom

Saints des Églises chrétiennes
 Rainier d'Aquila († 1077), évêque d'Aquila dans les Abruzzes en Italie ; célébré le 30 décembre.
 Rainier de Pise († 1160), troubadour joueur de lyre, prédicateur laïc, moine au monastère de Saint-Guy à Pise jusqu'à la fin de sa vie ; célébré le 17 juin.
 Reinier de Split († 1180), ou Rainier, né à Ravenne, évêque et martyr à Split en Dalmatie ; célébré le 4 août.

Autres religieux
 Rainier, évêque de Marseille.
 Rainier, cardinal du .
 Reinier de Saint-Laurent, moine bénédictin de Liège du .
 Rainier de Ponza, moine cistercien italien du .

Personnages historiques

Maison des Régnier
Les Rainiers : nom d'une dynastie Lotharingienne de Mons et de Louvain des , ancêtres des ducs de Brabant et des comtes du Hainaut dont :
 Rainier de Louvain, fils de Lambert  de Louvain ; Probablement le même que Rainier au Longe Col, châtelain à Ename en 1033. Il avait deux fils Henri et Rainier, et une fille nommée Adèle de Brabant mariée avec Otton d'Orlamunde-Weimar, marquis de Thuringe.
 Rainier de Hasnon (+ ca. 1049), fils de Rainier de Louvain et petit-fils de Lambert  de Louvain ; probablement marquis de Valenciennes vers 1045-1049.
 Rainier de Louvain (+ 1077), fils de Lambert II de Louvain.

Marquis de Toscane
 Rainier de Toscane, marquis de Toscane

Princes de Monaco
 Rainier III

Autres Rainier

 Reinier, footballeur brésilien né en 2002

, nom de deux officiers anglais
Rainier de Lussac, joueur d'échecs ayant vécu au .
Rainier d'Haussonville, Haut fonctionnaire et conseiller référendaire à la Cour des Comptes
Rainier Brunet-Guilly, entrepreneur français et conseiller auprès d'Arnaud Montebourg pour l'élection présidentielle française de 2022

Patronyme
On trouver les formes Regner (Midi), Reiner (Béarn), Renier et Renié (Midi), Reynier (jura).

Toponyme 
 Mont Rainier (nommé d'après l'amiral Peter Rainier), volcan de l'État de Washington, au nord-ouest des États-Unis ;
 Rainier, ville du comté de Columbia, dans l'Oregon (États-Unis) ;
 Rainier, ville américaine située dans l’État de Washington ;
 Rainier, hameau du comté de Newell en Alberta (Canada).

Références 

Homonymie de saints chrétiens
Homonymie de toponyme